Bargatzky ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Bargatzky (1910–1998), deutscher Jurist, Staatssekretär und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes
 Thomas Bargatzky (* 1946), deutscher Ethnologe und Professor